Termin COBJ ima više značenja.
 Prekorin-3B C17-metiltransferaza, enzim
 Columbus Blue Jackets, hokejaški tim